Die Dow Tennis Classic 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Midland, Michigan. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 31. Oktober bis 6. November 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dow Tennis Classic 2022 fand vom 30. Oktober bis 31. Oktober 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Midland (Michigan)